Миодраг Томић може да се односи на:

 Миодраг Томић (пилот) (1888-1962), пилот
 Миодраг Томић (математичар) (1912-2001), математичар, академик САНУ
 Миодраг Томић (археолог), археолог